Altona kan henvise til flere stednavne:
 Bezirk Altona – Et bezirk i den tyske bystat Hamborg
 Altona – En forhenværende selvstændig by, som nu indgår i Bezirk Altona
 Altona (Bække Sogn) – en bebyggelse i Bække Sogn, Vejen Kommune
 Altona (Tversted Sogn) – en bebyggelse i Tversted Sogn, Hjørring Kommune